Chestertown může být:

 Chestertown (Maryland)
 Chestertown (New York)